Lomonossowka () ist der Name von Orten in der Russischen Föderation und in Kasachstan:

Russland:
 Lomonossowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, bis 1938: Permauern, 1938–1946 Mauern, Kreis Labiau, Ostpreußen

Kasachstan:
 Lomonossowka (Nordkasachstan), Dorf im Gebiet Nordkasachstan
 Lomonossowka (Qostanai), Dorf im Gebiet  Qostanai